

Patronyme
 La famille Ziani est une famille patricienne vénitienne ;
 Pietro Andrea Ziani (1616 - 1684), compositeur et organiste italien, oncle du suivant.
 Marc'Antonio Ziani (1653 - 1715), compositeur italien, neveu du précédent.
 Karim Ziani (1982-), footballeur franco-algérien.
 Mounir Ziani (1979-), footballeur algérien.
 Noureddine Ziani (1998-), taekwendoïste marocain.
 Stéphane Ziani (1971-), footballeur français.
 Hocine Ziani (1953-), artiste peintre franco-algérien.
 Xavier Ziani (1972-2021), joueur de volley-ball français.